« Zorreguieta » est un nom de famille porté par plusieurs personnalités :
 Jorge Zorreguieta (1928-2017), homme politique argentin qui a été sous-secrétaire d’État sous la dictature vidélienne ;
 Máxima Zorreguieta Cerruti (1971), fille du précédent, princesse néerlandaise par son mariage avec Willem-Alexander des Pays-Bas.
Patronyme argentin